Greatest Hits, Vol. 1: The Player Years, 1983–1988 — перша компіляція американського репера Too Short, видана лейблом Jive Records 10 листопада 1993 р. Реліз складається з двох дисків, що містять пісні з ранніх альбомів виконавця (Don't Stop Rappin', Players та Raw, Uncut, and X-Rated), записаних у період 1983–1986 рр.

Список пісень 

Диск 1

Диск 2

Посилання 

Музичні збірки 1993
Альбоми Jive Records
Альбоми Too Short
Англомовні музичні альбоми